Tscherrig ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Paul Tscherrig (* 1947), Schweizer Geistlicher, Erzbischof und Diplomat des Heiligen Stuhls
 Joseph Alfons Tscherrig (1903–1982), Schweizer Ordensgeistlicher, Apostolischer Vikar von Reyes in Bolivien